Vansbro (gemeente), een Zweedse gemeente
Vansbro (plaats), een plaats in deze gemeente